Priuli – famiglia veneziana
 Priuli & Verlucca – casa editrice italiana

Persone 

 Alvise Priuli – nobile patrizio italiano della Repubblica di Venezia
 Antonio Priuli – doge della Repubblica di Venezia
 Antonio Marino Priuli – tato un cardinale italiano
 Ausilio Priuli – pittore italiano
 Lorenzo Priuli – doge della Repubblica di Venezia
 Lorenzo Priuli – cardinale e patriarca cattolico italiano
 Luigi Priuli – cardinale italiano
 Matteo Priuli –  cardinale italiano